Иван Мичурин: Мичурин, Иван Владимирович (1855—1935) — русский, советский биолог и селекционер.
 Мичурин, Иван Тимофеевич (род. 1940) — советский педагог, историк-краевед, музейный работник.
 Мичурин, Иван Фёдорович (1700—1763) — русский архитектор.